Чопич () — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Чопич, Бранко (1915—1984) — сербский писатель и поэт. 
 Чопич, Владимир (1891—1938) — хорватский коммунист.